Gainford est un hameau de l'Alberta, au Canada.
 Gainford est un village du comté de Durham, au Royaume-Uni.